Прудовой — название населённых пунктов в России:

 Прудовой — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.
 Прудовой — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Прудовой — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Прудовой — посёлок в Екатериновском районе Саратовской области.
 Прудовой — посёлок в Ершовском районе Саратовской области.

См. также 
 Прудовой проезд